Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Barclays Dubai Tennis Championships 2009 des Damentennis in Dubai. Insgesamt nahmen 26 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Dubai